

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito in prima squadra il 6 ottobre 2013 in occasione dell'incontro di 1. Division vinto 2-0 contro lo .

Il 25 agosto 2014 è stato ceduto al .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Mitjylland: 2014-2015

Midtjylland: 2018-2019

Collegamenti esterni